Земельный суд Инсбрука () — государственный региональный суд компетентной юрисдикции федеральной земли Тироль. Суд расположен в городе Инсбрук.

Адрес суда: 6020 Инсбрук, Максимилианштрасе, 4, тел. +43 5 76014 342.

Географические координаты Земельного суда Инсбрука: 

Руководство суда (2016):
 Председатель земельного суда — Доктор Герхард Зальхер;
 заместитель председателя суда — Доктор Вольфганг Лоренци;
 заместитель председателя суда — Доктор Андреас Штуттер;
 администратор суда — Вернер Феттнер.

Полномочия суда 
Земельный суд Инсбрука является судом региональной инстанции и  рассматривает уголовные и гражданские дела, поступающих от 13, существующих в настоящее время, районных судов Тироля. Он также рассматривает гражданские правовые отношения (за редкими исключениями) с суммами спора более 15000 евро. Кроме того, Земельный суд Инсбрука, рассматривает апелляции на постановления районных судов Тироля, а также рассматривает дела по трудовому и социальному законодательству Австрии в федеральной земле Тироль независимо от суммы спора. Ведение реестра всех компаний, созданных в Тироле, также является прерогативой для Земельного суда Инсбрука.

Территориальная юрисдикция Земельного суда Инсбрука охватывает всю федеральную землю Тироль. Вышестоящим судом для него является Высший земельный суд Инсбрука.

⇑

Здание суда 

Земельный суд Инсбрука в настоящее время располагается в здании на Максимилианштрасе, 4.

Земельный суд Инсбрука занимает первые 8 этажей 12-этажного монолитного дома на Максимилианштрасе 4, в котором находится также Высший земельный суд Инсбрука (Апелляционный суд Инсбрука), и первый этаж старого здания суда на Шмерлингштрасе .

Здание на Максимилианштрасе, 4 ()

 Цокольный этаж: входной контроль, судебные сервисные центры, служба земельного суда по приёму исковых заявлений, туалет со всеми удобствами
 Первый этаж: залы судебных заседаний и депозитарный; адвокатские офисы
 Второй этаж: залы судебных заседаний, регистрация компаний, правовой департамент, копировальный центр, бухгалтерия, приём платежей
 Третий этаж: зал заседаний, департамент по трудовым и социальным спорам, судопроизводство по трудовому праву и социальному обеспечению
 Пятый этаж: зал суда, видео-конференц-зал
 Шестой этаж: департаменты по гражданскому и хозяйственному праву, отдел апелляции по гражданским делам земельного суда Инсбрука
 Седьмой этаж: департамент банкротства земельного суда Инсбрука
 Восьмой этаж: председатель земельного суда Инсбрука, приёмная и канцелярия земельного суда Инсбрука, Высший земельный суд Инсбрука (Апелляционный суд Инсбрука)

Старое здание суда на Шмерлингштрасе, 1 ()

 Цокольный этаж: зал судебных заседаний
 Первый этаж: залы судебных заседаний, департаменты по уголовным делам земельного суда Инсбрука; апелляционный департамент по уголовным делам земельного суда Инсбрука; департаменты прокуратуры Инсбрука 
 Первый и второй этажи: Верховный прокурор и прокурор Инсбрука
 
Для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрена возможность пользоваться лифтом.

⇑

История 
Формирование суда

Строительство

Земельный суд Инсбрука был построен с 1883 по 1887 гг. по планам технического отдела Министерства внутренних дел во главе с советником Йозеф Риттер фон Винтерхальдер. Здание суда было сильно повреждено во время воздушного налета 16 декабря 1944 года и реконструировано после 1945 года. Затем была расширена южная сторона за счёт разрушения тюрьмы. В 1973 году на участке было возведено новое здание Дворца правосудия.

⇑

Доказательства и источники 

 Австрийская информационная система Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) 
 Исторические законы и нормативные акты ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online 
 Географические справочники, 1903÷1908 GenWiki 
 Географические справочники GenWiki 
 Австрия GenWiki 
 Региональный научно-исследовательский портал GenWiki 

⇑

Литература 
 
 Постановления правительства Австрии и федеральных земель digitalisierte historische österreichische Rechts- und Gesetzestexte 
 Литература об Австрии GenWiki 
⇑

Примечания 

⇑

Внешние ссылки 
 Немецко-русский переводчик, Google
 Земельный суд Инсбрука на веб-сайте Министерства юстиции Австрии 
 Географические координаты Земельного суда Инсбрука:

См. также 
 Список судебных округов Тироля
 Список судов и судебных округов Австрии
 Landesgericht Innsbruck 
 Liste österreichischer Gerichte 
 Liste der Gerichtsbezirke in Tirol

Лицензия 
 Лицензия: Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)

Ссылки 

⇑

И
!
!
С